«Dark Horse» () — песня, записанная американской певицей Кэти Перри для её четвёртого студийного альбома Prism. Звукозаписывающая компания Capitol Records выпустила песню 17 сентября 2013 года в качестве промосингла. «Dark Horse» пользовалась широким спросом среди слушателей, поэтому было принято выпустить её в качестве третьего полноценного сингла. Песня написана при участии Перри, Сары Хадсон, Juicy J, Макса Мартина, Circuit и Dr. Luke.
На сегодняшний день «Dark Horse» является самой продаваемой женской песней в США и одной из самых продаваемых песен в мире.

«Dark Horse» сочетает в себе жанровые элементы хип-хопа, трэпа, танцевальной поп-музыки, что позволило охарактеризовать песню, как «смесь южного техно-рэпа». Композиция построена на минималистичной продукции, а вокал Перри приобрел более «зрелое» и «соблазнительное» звучание. Американский хип-хоп исполнитель Juicy J выступил также в роли приглашённого исполнителя. Согласно певице, песня должна была получить «волшебную, тёмную» окраску в стиле «чёрной магии». Перед выпуском песни Перри и компания Pepsi организовали голосование среди поклонников на выбор первого промосингла с альбома Prism. Таким образом, Dark Horse получила большее количество голосов и была выпущена первой.

Сразу после официального выхода, Dark Horse получила восторженные отзывы критиков, которые хвалили эксперименты с урбан музыкой. Однако они разделились во мнении относительно сотрудничества с Juicy J. Песня имеет оглушительный успех на данный момент. Несмотря на то, что Dark Horse не была выпущена официальным синглом, песня участвовала в мировых чартах, заняв 1 строчку в Billboard Hot 100, 1 позицию в Canadian Hot 100 и наивысшую 2 строчку в национальном чарте Новой Зеландии. Песня стала 13-м хитом Перри, который попал в лучшую десятку чарта Billboard Hot 100 и 10-м лидером чарта Hot Digital Songs. Исполнительница впервые выступила с песней на iHeartRadio Music Festival 20 сентября 2013. Музыкальное видео было выпущено 21 февраля 2014 года в 2 часа ночи по московскому времени.

Песня стала лучшей на церемонии American Music Awards 2014.

«Dark Horse» была номинирована на «Грэмми» в номинации Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой, но уступила награду Кристине Агилере и A Great Big World за песню «Say Something».

Отзывы музыкальных критиков 

Обозреватель Spin Марк Хоган назвал текст песни «салатом из клише», но он был убеждён, что композиция может стать потенциальным хитом, благодаря «парящим хукам» и «гладко структурированной продукции». Джейсон Липшатц из американского издания Billboard заявил, что Перри «поразила всех» в исследовании трэп-звучания.

Коммерческий прием 
В чарте Billboard Hot 100, датированным 5 октября 2013 годом, «Dark Horse» дебютировала на 17 строчке. Также песня заняла 4 место в чарте цифровых загрузок Hot Digital Songs с продажами 194 тысяч копий за первую неделю. В декабре, основываясь на успехах промосингла, «Dark Horse» была выбрана третьим официальным синглом с альбома Prism. 11 декабря песня поднялась на 7 строчку чарта Hot Digital Songs с продажами 285 тысяч копий. «Dark Horse» также дебютировала на 34 строчке в чарте Billboard Hot Dance Club Songs. На следующей неделе песня вошла лучшую десятку чарта Billboard Hot 100, поднявшись сразу на 6 строчку с недельными продажами 229 тысяч копий. Через несколько недель сингл уже занимал первое место в чарте цифровых скачиваний Hot Digital Songs с объёмом недельных продаж в 243 тысячи копий. 29 января 2014 года «Dark Horse» заняла первое место в американском чарте Billboard Hot 100, став девятой песней Перри, которая стала лидером в данном рейтинге. Перри стала единственным артистом в данном десятилетии, чьи песни ежегодно занимали первое место в Billboard Hot 100. Песня занимала первое место в течение четырёх недель. Она была смещена с верхней строчки Фарреллом Уильямсом с песней «Happy».

К февралю 2017 года тираж сингла превысил 6,3 млн копий в США и он получил 11-кратную платиновую сертификацию Recording Industry Association of America (RIAA). К июню 2018 года общемировой тираж превысил 17 млн копий.

Музыкальное видео

Предыстория 
В интервью для издания Billboard рэпер Juicy J рассказал, что съемки видеоклипа начались. Также он добавил, что видеоклип будет представлять собой «полнометражную картину». Подробности видео рэпер не раскрыл, однако уточнил, что «это одно из лучших видео Перри и заслуживает высшей оценки».

После анонса еженедельного чарта Billboard Hot 100, где Dark Horse заняла первую строчку, Billboard подтвердил, что «Перри находится в процессе съемки». 5 февраля 2014 года Перри написала в Twitter, что клип выйдет «скоро». 13 февраля вышел тизер видеоклипа на Vevo-аккаунте: превью подтвердило, что видео будет на египетскую тематику. Также было сообщено, что Перри предстанет перед зрителями в новом альтер эго Кэти Патры (Katy Pätra), вдохновленным именем египетской правительницы Клеопатрой. Видеоклип вышел 20 февраля 2014 года.

Сюжет 
Видеоклип начинается со сцены заката и надписи «a crazy long time ago» (в 1500 году до нашей эры) в Мемфисе, Египет. В первой части клипа персонаж Перри Кэти Патра предстает перед зрителями в белом платье и светлом парике. Патра плывет в огромной лодке на фоне заката солнца, пирамид и пальм. В следующей сцене Патра сидит на троне в форме сфинкса и одета в длинное платье темных расцветок. К ней приезжают иногородние фараоны и привозят ей дары. Первым подарком был большое бриллиантовое кольцо. Патра превратила фараона в драгоценные камни, которые надеваются на зубы. Вторым даром были заморские блюда. Патра не оценила их вкус, превратив последующего мужчину в воду. Третий жених подарил ей колесницу, но был превращён в подвесные кубики, которые вешаются на лобовое стекло автомобилей. Четвёртый претендент предстал перед Патрой в маске крокодила. Испугавшись, Патра превратила его в сумочку. В некоторых сценах Патра покрыта серебряным покрытием и сидит среди скульптур животных. В следующий момент Перри стоит на голубом фоне и одета в экстравагантное золотое платье; сзади в воздухе парят золотые иероглифы. В куплете Juicy J, рэпер появляется из саркофага. Перри исполняет танец около шеста в парике из русых волос. Последним подарком стала огромная пирамида золотых и розовых цветов. Патра взобралась на вершину в образе богини Исиды. А жениха превратила в собаку с человеческой головой.

Прием 
Музыкальное видео получило одобрение от специалистов в области египтологии за правильную интерпретацию египетской культуры. Говоря об образе Клеопатры, Роберт Р. Ритнер, профессор в области египтологии Чикагского университета, сказал: «Тот, кто занимался этой работой на самом деле знал кое-что о мифе Клеопатры. Есть ряд особенностей, какие бы я смог использовать в своей работе».

Видеоклип имеет более 2,7 млрд просмотров на видеохостинге YouTube по состоянию на март 2020 года и является 3 самым успешным женским видео за всю историю видеохостинга.

Музыкальный клип также является первым в истории женским видеоклипом, сумевшим набрать более 1 млрд просмотров на YouTube.

В конце 2014 года видеохостинг YouTube назвал видеоклип самым просматриваемым за весь год.

Клип победил на церемонии MTV Video Music Awards 2014 в номинации «Лучшее женское видео», на церемонии MTV Europe Music Awards 2014 в номинации «Лучший клип»

Песня стала самой продаваемой в 2014 году, а также стала одной из самых успешных песен за все существование музыкальной индустрии.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарты за всё время

Сертификация 

!scope="row"| Франция (SNEP)
|
|75 000
|-

|-
!scope="col" colspan="3"| Стриминг
|-

См. также 
 Список хитов № 1 в чарте Streaming Songs 2014 года (Billboard)

Примечания

Ссылки 

Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Песни Кэти Перри
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Венгрии
Трэп-песни
Песни, спродюсированные Cirkut
Древнеегипетская мифология в музыке